Umčani, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Trnovo, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Umčani, un village de Croatie situé dans la municipalité de Vrgorac, comitat de Split-Dalmatie.